Talaja (russisch ) ist der Name folgender

Ortschaften in Russland:
 Talaja (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan
 Talaja (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Talaja (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Talaja (Swerdlowsk), ländliche Siedlung in der Oblast Swerdlowsk

Fließgewässer in Russland:
 Talaja (Kulmutschnaja), Zufluss der Kulmutschnaja in der Oblast Irkutsk
 Talaja (Norilka), Abfluss des Melkojesees bzw. Quellfluss der Norilka in der Region Krasnojarsk
 Talaja (Ptschowscha), Zufluss des Ptschowschi in der Oblast Nowgorod
 Talaja (Tschorny Urjum), Zufluss des Tschorny Urjum in der Region Transbaikalien
 Talaja, Fließgewässer auf Kamtschatka

Talaja ist der Nachname von:
 Silvija Talaja (* 1978), kroatische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Talaia